Lú kan syfta på följande platser:

Irland 

 Lú (grevskap i Irland), Leinster, 
 Louth (ort i Irland), Leinster, Lú, 

Robotskapade Irlandförgreningar